Georgisch voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Georgisch voetbalelftal onder 16 (vrouwen)